Лие́пая может означать:

 Лиепая — город в Латвии.
 Лиепая — железнодорожная станция в Лиепае.

Спорт 
 «Лиепая» — футбольный клуб из Лиепаи.
 «Лиепая» — хоккейный клуб из Лиепаи.
 «Лиепая» — название футбольного клуба «Металлург» из Лиепаи в 1996 году (в 1995 — «ДАГ/Лиепая»).
 «Лиепая» — название футбольного клуба «Металлург-2» из Лиепаи в 1995 году (в 1996 — «Лиепая-Инта»).
 «1625 Лиепая» — латвийский футбольный клуб из Лиепаи.

 «Лиепаяс Лаувас» — латвийский баскетбольный клуб из Лиепаи.
 «Лиепаяс Металургс» — официальное название хоккейного клуба «Металлург» из Лиепаи.

См. также 
 Лиепаяс Металургс